Абу Хайя́н () — часть арабского имени (кунья). В переводе на русский язык означает «отец Хайяна».

 Абу Хайян ат-Таухиди (922/32—1023) — арабский философ, поэт, популяризатор знаний и блестящий стилист.
 Абу Хайян аль-Гарнати (1256—1344) — исламский богослов, арабскими грамматик первой половины XIV века.